European Payments Council, coördinatieorgaan vormt van de Europese banksector
Economic Policy Committee (Europa), een onafhankelijke denktank die zich met EU-zaken bezighoudt
Electronic Powertrain Control, controlelampje op dashboard. Typisch VAG (Volkswagen/Audi/Seat/Skoda) onderdeel.
Electronic Product Code, een coderingssysteem voor individuele consumentenproducten (zie ook Radio frequency identification)
Emergency Paramedic Course, opleiding tot Paramedisch hulpverlener, ambulanceverpleegkundige
Energieprestatiecertificaat, een certificaat dat verplicht is bij het te koop of te huur stellen van een wooneenheid in Nederland of in het Vlaams Gewest
Energieprestatiecoëfficiënt, een indexgetal dat de energieprestatie van nieuwbouw weergeeft
Engineering Procurement and Construction, een term die gebruikt wordt in relatie tot Design, Build, Finance, Maintain-contracten (DBFM) en gebruikt wordt naast SPC
Eventdriven Process Chain, schematechniek voor vastlegging van bedrijfsprocessen en interactie met bedrijfsmiddelen